De 24ste editie van de Beker der Bekerwinnaars werd gewonnen door het Engelse Arsenal FC in de finale tegen de titelverdediger AC Parma. De vloek sloeg dus opnieuw toe, nog geen enkele club kon zijn titel verlengen, Arsenal zou in het volgende seizoen in de finale struikelen tegen Real Zaragoza. Voor het eerst deden Tsjechië en Slowakije apart mee. Van de ex-Sovjet republieken namen Estland, Letland, Litouwen en Wit-Rusland voor het eerst deel. Kroatië was de enige ex-Joegoslavische republiek die voor het eerst deelname (Slovenië) had een jaar eerder al deelgenomen.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede Ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links 
 1993-94 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1993/94